Sergio Ocampo Madrid  Sergio Ocampo Madrid nació en Medellín, Colombia, en 1963. Estudió Periodismo y Psicología en Bogotá. Trabajó como cronista, reportero y editor en El Tiempo, de Bogotá y fue editor general de El Colombiano, de Medellín, y de El Heraldo, de Barranquilla. Ha sido profesor en la Universidad Externado de Colombia , y en la Pontificia Universidad Javeriana. Ha sido consultor de la ONU en temas políticos y de género, así como de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), en temas de acceso a la información. Es coordinador del Taller de Cuento del Fondo de Cultura Económica (FCE) y del Taller Distrital de Crónica de la Alcaldía de Bogotá.
Ha publicado los libros de relatos: A Larissa no le gustaban los escargots, en 2009 (Norma), El amante fiel de medianoche, en 2015 (Taller de Edición Rocca), así como la antología Siete cuentos fantásticos, con Planeta, en 2017, y las novelas El hombre que murió la víspera, en 2011 (Random House), Limpieza de oficio, en 2013 (Pengüin Random House), y Es mejor no preguntar, en 2018 (Planeta). Es autor del ensayo biográfico Miguel Hernández, el poeta de la pena, de 2012, y del perfil Un hombre contra la mafia, sobre Luis Carlos Galán, texto incluido en el libro Retratos de nuestras gentes, del Ministerio de Cultura de Colombia. Es uno de los escritores colombianos incluido en la antología del cuento colombiano publicada por el gobierno de Eslovenia en 2019. También es uno de los escritores incluido en "Cuentos y relatos de la literatura colombiana",Tomo III, selección de Luz Mary Giraldo para el Fondo de Cultura Económica (FCE)
Ha ganado los premios Simón Bolívar de 1998 y 2005, el premio CPB de 1996, y el Semana Petrobrás, de 2008. Este último por una serie de crónicas sobre las masacres paramilitares en el Caribe colombiano, bajo el nombre de Contra el olvido. En esa serie fue el autor de La muerte de un bacán que murió sin saber por qué, sobre el asesinato del académico Alfredo Correa de Andreis, un crimen de Estado.

Carrera 

Es autor de los libros de cuentos A Larissa no le gustaban los escargots (Norma, 2009) y "El amante fiel de medianoche" (Taller de Edición Rocca 2015), y de la colección de cuentos juveniles "Siete cuentos fantásticos" (Planeta, 2017), así como de las novelas El hombre que murió la víspera (Random House, 2011), "Limpieza de oficio" (Pengüin Random House 2013) y "Es mejor no preguntar..." (Planeta 2018). También es autor del ensayo biográfico "Miguel Hernández, el poeta de la pena" (2012), y del perfil "Un hombre contra la mafia", sobre Luis Carlos Galán, publicado en el libro "Retratos de nuestras gentes", del Ministerio de Cultura de Colombia (2013). Estudió Comunicación Social y Psicología en Bogotá, ciudad donde ha vivido la mayor parte de su vida. Periodista por casi veinte años, en 2008 decidió dedicarse del todo a la literatura, y dejar atrás las salas de redacción. Comenzó como cronista y reportero en El Tiempo, de Bogotá, donde aún escribe artículos de prensa; luego fue editor político y editor nacional en ese mismo medio. También fue editor general de El Colombiano, de Medellín, y de El Heraldo, de Barranquilla. Fue quien le dio el nombre al fenómeno político de la Séptima Papeleta, al ser el primer periodista que le publicó una nota al Movimiento Estudiantil previo a la Constituyente. Es ganador de los premios Simón Bolívar de 1998 y 2005, del premio CPB de 1996, y del Semana Petrobrás, de 2008. Actualmente es profesor en la Universidad Externado de Colombia, y en la Pontificia Universidad Javeriana, ambas en Bogotá. Ha sido columnista del diario El Tiempo, de Colombia, así como de El Espectador, y columnista invitado del diario El Comercio, del Perú]], además de tallerista internacional en temas de política latinoamericana.

Ha sido consultor de la ONU en temas políticos y de ideología de género, así como de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), en temas de acceso a la información. Es el coordinador del Taller de Cuento del Fondo de Cultura Económica, director del Taller de Crónica de la Alcaldía de Bogotá, y es el relator del Encuentro Internacional de Periodismo, de la Feria del Libro de Bogotá (Filbo), que organizan la Cámara del Libro de Colombia y la universidad Externado.

Ha sido escritor invitado a la feria del Libro de Portoalegre (Brasil), en 2008, a la Feria del Libro Ricardo Palma (Perú) en 2009, a la Feria Internacional del Libro de Lima en 2010, 2011 y 2016, a la Feria del Libro de Guadalajara, en 2013, y a la Feria del Libro de Bogotá (Filbo) en 2010, 2011, 2012 y 2013, 2014, 2015 y 2016; este último año, sostuvo un conversatorio con Svetlana Alexiévich, la premio Nobel bielorrusa, durante el VIII Encuentro Internacional de Periodismo, de la Filbo. Escritor invitado al Hay festival de Cartagena en 2016 y 2019.

Obras publicadas 

2009 “A Larissa no le gustaban los escargots" Norma, 2009
2011 “El hombre que murió la víspera"
(2013) "Limpieza de oficio"; Pengüin Random House, 2013.
(2014) "El amante fiel de medianoche y otros relatos" Taller de Edición Rocca, 2014
(2017) "Siete cuentos fantásticos", Editorial Planeta, 2017.
(2018) "Es mejor no preguntar...", Editorial Planeta, 2018.
(2019) "Zgodbe iz Kolumbije", Antología de cuentos colombianos en lengua eslovena. 
(2020) "Cuentos y relatos de la literatura colombiana",Tomo III antología de Luz Mary Giraldo para el Fondo de Cultura Económica (FCE)

Enlaces externos 

  Letras en el tiempo.]

Notas y referencias 

Escritores de Medellín
Periodistas de Colombia